Granville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Granville Township (Illinois)
 Granville Township (Minnesota)
 Granville Township (Nebraska)
 Granville Township (North Dakota)
 Granville Township (Licking County, Ohio)
 Granville Township (Mercer County, Ohio)
 Granville Township (Pennsylvania)